Видиш — східнослов'янське прізвище. Відомі носії:
 Видиш Ганна Юхимівна (нар. 1925) — Герой Соціалістичної Праці.
 Видиш Іван Ілліч (1903—1964) — радянський метробудівник, генерал-директор шляхів та будівництва 3 рангу, лауреат Сталінської премії.